Osoby o tym nazwisku:
 Brenda E. Ryman – brytyjska biochemiczka
 Geoff Ryman – kanadyjsko-brytyjski pisarz science fiction i fantasy
 Jenny Wolpert (z domu Ryman) – szwedzka brydżystka
 Svante Ryman – szwedzki brydżysta